Сулейман Багандович Муртузалиев  (род. 1935, село Мекеги, Дагестанская АССР) — передовик сельскохозяйственного производства, старший чабан совхоза «Красный Маныч» Туркменского района Ставропольского края, полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Биография 
Родился в 1935 году в селе Мекеги Левашинского района Дагестанской АССР в многодетной крестьянской семье.

На Ставрополье переселился с семьёй в середине 1960-х годов как участник государственной программы развития в Ставропольском крае тонкорунного овцеводства.

С 1968 года до выхода на пенсию в 2009 году работал старшим чабаном в совхозе, а затем в СПК «Красный Маныч» посёлка Красный Маныч Туркменского района Ставропольского края.

Награды 
 ордена Трудовой Славы трёх степеней.
 Медаль «За трудовую доблесть»,
 Медали «За заслуги перед Ставропольским краем»
 Дипломы ВДНХ СССР,
 Грамоты Министра сельского хозяйства СССР, Министра сельского хозяйства РСФСР, а также Ставропольского края и Туркменского района.

После выхода на заслуженный отдых проживает на Ставрополье.

Судебный вердикт 
31 августа 2011 года Туркменский районный суд признал неправомерными действия должностных лиц о регистрации в нежилом помещении 76-летнего Сулеймана Муртузалиева, у которого свыше 15 государственных наград. Однако, как пояснил помощник судьи Александр Крупинский, речь о его выселении не идет. Всего суд рассмотрел около 60 подобных дел, по которым проходили 253 человека.

Полпред Дагестана в Ставропольском крае Абдула Омаров сообщил, что глава республики Магомедсалам Магомедов уже направил в адрес губернатора Валерия Гаевского обращение с просьбой вмешаться и разобраться в этой ситуации.

Муртузалиев написал письмо полпреду президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Хлопонину.

Примечания

Ссылки 
 Муртазалиев Сулейман

Полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Овцеводы